The Very Best of Sheryl Crow — альбом лучших песен американской певицы Шерил Кроу, вышедший в 2003 году. В 2005 году певица получила номинацию на премию Грэмми За лучшее женское вокальное поп-исполнение за песню «The First Cut Is the Deepest». The Very Best of Sheryl Crow достиг второго места в британском хит-параде UK Album Chart и позиции № 2 в американском чарте Billboard 200. Продажи в США к январю 2008 года превысили 4 млн копий и альбом получил платиновый сертификат RIAA.

Список композиций

Награды

Grammy Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="1"|2005 || The First Cut Is the Deepest || Премия «Грэмми» за лучшее женское вокальное рок-исполнение || 
|-

Чарты и сертификации

Годовые чарты

Сертификации

Участники записи 
 Шерил Кроу — вокал, акустическая гитара, бас-гитара, фортепиано, электрогитара, гармонь, клавишные, орган
 Jimmie Bones — клавишные
 Tom Bukovac — гитара
 Shannon Forrest — ударные
 Abraham Laboriel Jr. — ударные
 Kid Rock — ритм-гитара, вокал
 Другие

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Сборники A&M Records
Альбомы США
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Шерил Кроу